Северин Бельтрам (; родилась 14 августа 1979 года в Монпелье, Франция) — французская теннисистка; победительница 18 турниров ITF (восемь — в одиночном разряде).

Общая информация 
Северин родилась в семье Люсьена Бельтрама и Анны Марии Барри.

Француженка в теннисе с 10 лет.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (15)

Победы (8)

Поражения (7)

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (13)

Победы (10)

Поражения (3)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Франции